El nombre Malala puede referirse a las siguientes personas:

 Malala Yousafzai (1997-) activista y bloguera pakistaní.
 Malala López Grandio (1972-2003) cocinera y presentadora de televisión argentina.
Malala (aldea), es una aldea de la India.
Malalai de Maiwand, una heroína popular nacional de Afganistán, también conocida como Malala.
Lengua mala, una lengua de Papúa, también conocida como lengua Malala.

En biología 

 Sinónimo taxonómico de las arañas del género Daviesa.